Ansgars Sogn henviser til flere artikler:
 Ansgars Sogn (Odense Kommune) – et sogn i Odense Kommune og i Odense Sankt Knuds Provsti
 Ansgars Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Budolfi Provsti